Denis steht für:

 Denis (Vorname) – siehe dort zu Namensträgern
 Denis (Cembalobauer), französische Familie
 deNIS, Abkürzung für Deutsches Notfallvorsorge-Informationssystem

Denis oder Dénis ist der Familienname folgender Personen:
 Azellus Denis (1907–1991), kanadischer Politiker
 Billy Denis (* 1998), belgischer Eishockeyspieler
 Catalina Denis (* 1985), kolumbianisches Model und Schauspielerin
 Claire Denis (* 1948), französische Regisseurin
 Diego Denis (* 1990), uruguayischer Fußballspieler
 Emiliano Denis (* 1991), uruguayischer Fußballspieler
 Epiphane Denis (1823–1891), belgischer Landschaftsmaler der Düsseldorfer Schule
 Ernest Denis (1849–1921), französischer Slawist und Historiker
 Ferdinand Denis (1736–1805), deutscher Kartograph und Ingenieuroffizier
 Germán Denis (* 1981), argentinischer Fußballspieler
 Harry Dénis (1896–1971), niederländischer Fußballspieler
 Henri Benoît Thuan Denis (1880–1933), französischer römisch-katholischer Geistlicher und Klostergründer in Vietnam

 Jean-Baptiste Denis (~1640–1704), französischer Arzt von Louis XIV.
 Jean-Claude Denis (* 1951), französischer Comiczeichner
 Jean-Ferdinand Denis (1798–1890), französischer Reisender und Schriftsteller
 Joachim Engel-Denis (1933–2013), deutscher Schauspieler
 Johannes Denis (1871–1935), deutscher Politiker (Zentrum), Abgeordneter im Landtag Oldenburg
 Lætitia Denis (* 1988), französische Leichtathletin
 Luis Denis, uruguayischer Fußballspieler
 Marc Denis (* 1977), kanadischer Eishockeytorhüter
 Marcel Denis (1923–2002), belgischer Comiczeichner
 Marcel Denis (Botaniker) (1897–1929), französischer Botaniker
 Maria Denis (1916–2004), italienische Schauspielerin
 Maurice Denis (1870–1943), französischer Maler
 Michael Denis (1729–1800), österreichischer Jesuit, Autor, Übersetzer, Bibliothekar und Zoologe
 Modesto Denis (1901–1956), paraguayischer Fußballspieler 
 Nicola Denis (* 1972), deutsche Literaturübersetzerin
 Óscar Denis (* 1946), paraguayischer Politiker

 Ruth St. Denis (1879–1968), Tänzerin, Choreographin und Pädagogin
 Thomas Denis (* 1997), französischer Radsportler

Siehe auch:
 Saint-Denis (Begriffsklärung)
 Dennis (Begriffsklärung)
 Denise (weiblicher Vorname)
 Denise-Zwergseepferdchen (Seepferdchenart)
 Deniz (Vorname)
 Deni

Abkürzung